Die Bezeichnung Mississippi Delta Railroad wird für drei zu verschiedenen Zeiten tätige Bahngesellschaften im Nordwesten des US-Bundesstaats Mississippi verwendet:

 die von 1985 bis 2001 aktive Mississippi Delta Railroad (1985) der Gulf and Ohio Railways,
 die von 2001 bis 2019 aktive Mississippi Delta Railroad (2001) der C&J Railroad,
 den seit 2019 aktiven Betriebsteil Mississippi Delta Railroad der Chicago, Rock Island and Pacific Railroad (2017)